Marydel bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marydel (Delaware)
 Marydel (Kansas)
 Marydel (Maryland)